Hotel de l’Europe oder Grand Hotel de l’Europe steht für:

 Hotel de l’Europe (Amsterdam)
 Hôtel de l’Europe (Lyon)
 Hotel de l’Europe (Salzburg)
 Grand Hotel de l’Europe (Bad Gastein), Land Salzburg
 Grand Hotel de l’Europe (Linz)
 Grand Hotel de l’Europe (Singapur)

Siehe auch:
 Hotel Europe
 Hotel Europa
 Europa-Hotel